Cajuata (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Cajuata (plaats), een plaats in deze gemeente